Економіко-правовий ліцей — освітній заклад у Деснянському районі міста Києва, по вулиці Мілютенка, 5Б. Викладання здійснюється українською мовою. Економіко-правовий ліцей створений згідно з розпорядженням Деснянської районної державної адміністрації м. Києва № 732 від 19 червня 1997 р. У ліцеї навчаються учні 8—11 класів, прийом до 8—10 класів здійснюється на конкурсній основі. Спеціалізації підготовки: економічна та юридична.

Навчальний план 
Навчальний план ліцею складають:
 27 обов'язкових навчальних предметів;
 6 спецкурсів з правознавства і економіки;
 18 факультативів, групових та індивідуальних занять з ділового мовлення, етики і естетики, «Основи споживчих знань», «Європейський вибір», практичне право, «Основи маркетингу», «Основи менеджменту», «Основи підприємницької діяльності», психологічний практикум та ін.

Матеріально-технічна база 
До послуг ліцеїстів: — естетично і технічно обладнані класні кабінети; — бібліотека; — два комп'ютерних класи; — кабінет української мови та літератури; — фізико-хімічний кабінет; — кабінет англійської мови; — кабінет здоров'я; — кабінет психологічної допомоги; — спортивна зала; — їдальня.

Співпраця 
Ліцей співпрацює з:
Київським національним торговельно-економічним університетом
 Науково-виробничим комплексом «Туризм, готельне господарство, економіка і право»
 Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна»
 Інститутом педагогіки АПН України
 Академєю адвокатури України
 Київським університетом ринкових відносин
 Національною академією управління
 Науково-навчальним центром прикладної інформатики НАН України
 Київським міжнародним університетом
 Ресурсно-методичним центром «АЙОРН»
 Європейським університетом
 Київським національним авіаційний університетом

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Неофіційний сайт 

Ліцеї Києва
Навчальні заклади, засновані 1997
Освіта в Деснянському районі
1997 у Києві
Засновані в Україні 1997